Дорошенко Тамара Зиновіївна (нар. 17 січня 1947, м. Дрогобич) — вчитель, поетеса.

Життєпис 
Народилася 1947 року у сім'ї викладача, мемуариста та громадського діяча Дорошенка Зиновія Гнатовича. Почала писати зі шкільних років, вірші друкувалися у самвидатах.
Закінчила Дрогобицький педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю вчитель російської мови та літератури. Принципово не ставала членом КПРС.
Педагогічну діяльність почала у с. Нагуєвичі. Пізніше, за використання на практиці новітніх методик була переведена вчителем у м. Трускавець. Після 50 років покинула викладацьку діяльність на кафедрі зарубіжної літератури СЗШ 2, у зв'язку з виходом на пенсію.

Нагороди 
 Відмінник освіти України
 Неодноразова учасниця наукових конференцій, публікувалася у профільних виданнях.

Посилання 
https://nvk2g.osvita-truskavets.gov.ua/2016/05/11/literaturni-paraleli/
https://nvk2g.osvita-truskavets.gov.ua/kafedra-zarubizhnoi-literaturi/
https://nvk2g.osvita.gov./